Clément Masson, né le  à Paris en France, est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2004-2005 || Jets de Viry-Châtillon || Division 2
|| 19 || 11 || 9 || 20 || 2 || || || || || 
|-
| 2005-2006 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus
|| 18 || 4 || 6 || 10 || 6 || 5  || 1 || 4 || 5 || 10 
|-
| 2006-2007 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 25 || 7 || 7 || 14 || 24 || 5  || 0 || 2 || 2 || 0 
|-
| 2007-2008 || Avalanche Mont-Blanc || Ligue Magnus || 24 || 2 || 12 || 14 || 28 || 6 || 1 || 0 || 1 || 8 
|-
| 2008-2009 || Avalanche Mont-Blanc || Ligue Magnus || 26 || 11 || 13 || 24 || 30 || 4  || 4 || 2 || 6 || 2 
|-
| 2009-2010 || Ours de Villard-de-Lans || Ligue Magnus || 26 || 6 || 20 || 26 || 18 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2010-2011 || HC Mont-Blanc || Ligue Magnus || 26 || 6 || 21 || 27 || 16 || 4  || 0 || 3 || 3 || 2 
|-
| 2011-2012 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 26 || 9 || 22 || 31 || 20 || 8 || 6 || 4 || 10 || 6 
|-
| 2012-2013 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 26 || 8 || 16 || 24 || 12 || 5 || 2 || 1 || 3 || 10
|-
| 2013-2014 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 26 || 6 || 20 || 26 || 18 || 6 || 5 || 5 || 10 || 2
|-
| 2014-2015 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 26 || 8 || 19 || 27 || 12 || 3 || 0 || 2 || 2 || 2 
|-
| 2015-2016 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 26 || 6 || 10 || 16 || 8 || 10  || 1 || 5 || 6 || 4
|-
| 2016-2017 || Pionniers de Chamonix-Morzine || Ligue Magnus || 44 || 10 || 21 || 31 || 16 || 6  || 2 || 4 || 6 || 4
|-
| 2017-2018 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 44 || 11 || 35 || 46 || 36 || 5 || 2 || 1 || 3 || 8
|-
| 2018-2019 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 44 || 7 || 28 || 35 || 22 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2019-2020 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 40 || 11 || 21 || 32 || 24 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2020-2021|| Pionniers de Chamonix Mont-Blanc || Ligue Magnus || 20 || 2 || 14 || 16 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Pionniers de Chamonix Mont-Blanc || Ligue Magnus || 38 || 11 || 21 || 32 || 10 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0

Notes et références 

Naissance en  mai 1986
Naissance à Paris
Joueur international français de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Chamonix Hockey Club
Joueur du Hockey Club Mont-Blanc
Joueur du Viry-Châtillon Essonne Hockey
Joueur des Ours de Villard-de-Lans
Joueur du Chamonix hockey élite
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers